Onderdistrict in Indonesië
 Songgom (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Songgom (Songgom), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Songgom (Gekbrong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java